Zajączki (zając = „Hase“) ist der Name von Orten in Polen:
 Zajączki (Lubomino) im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Hasenberg, Kreis Heilsberg, Ostpreußen)
 Zajączki (Ostróda) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Haasenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 Zajączki (Brzeziny) im Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
 Zajączki (Ostrzeszów) im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen
 Zajączki (Juchinowiec Kóscielny) im Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch: 
 Zajączki Bankowe im Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
 Zajączki Drugie im Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien
 Zajączki Pierwcze im Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien